Тайнсайд — крупнейшая городская агломерация региона Северо-Восточная Англия с населением более 800 тысяч человек. Основной город полицентрической агломерации — Ньюкасл-апон-Тайн.

По данным министерства статистики Англии в 2001 году агломерация Тайнсайд состояла из 14 населенных пунктов с общей численностью населения 879 996 человек.

Список населенных пунктов 

Населенные пункты городской агломерации Тайнсайд приведены в порядке убывания численности населения.

 Ньюкасл-апон-Тайн 189 863
 Саут-Шилдс 82 854
 Гейтсхед 78 403
 Уашинтон 53 388
 Уолсенд 42 842
 Ньюбёрн 41 294
 Норт-Шилдс 39 040
 Хоутен-ле-Спринг 36 746
 Уайтли Бэй 36 544
 Честер-ле-стрит 36 049
 Лонгбентон/Килинуорт 34 878
  34 196
 Джарроу 27 526
 Госфорт 23 620

Примечания

Ссылки 
 Центральный офис статистики

Городские агломерации по алфавиту
Городские агломерации Англии
Тайн-энд-Уир